Ahmavaara ist der Familienname folgender Personen:

Arvi Ahmavaara (1886–1957), finnischer Politiker
Pekka Ahmavaara (1862–1929), finnischer Politiker und Bankdirektor